Tomlinson steht für:

 (10108) Tomlinson, Asteroid des Hauptgürtels
 Tomlinson-Kommission, Beratungsgremium der südafrikanischen Regierung zur Umsetzung der Apartheidspolitik
 Mount Tomlinson, Berg in der Antarktis

Tomlinson ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Tomlinson (* 1950), britischer Posaunist

 Charles Tomlinson (1927–2015), britischer Dichter und Übersetzer
 Charles Tomlinson (Wissenschaftler) (1808–1897), britischer Wissenschaftler
 Christopher Tomlinson (* 1981), englischer Weitspringer
 Claire Tomlinson (1944–2022), englische Polospielerin
 Dalvin Tomlinson (* 1994), US-amerikanischer Footballspieler
 Dave Tomlinson (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler
 David Tomlinson (1917–2000), britischer Schauspieler
 Eleanor Tomlinson (* 1992), britische Schauspielerin
 Ernest Tomlinson (1924–2015), britischer Komponist
 Gary Tomlinson (Gary Alfred Tomlinson; * 1951), US-amerikanischer Musikwissenschaftler

 Gideon Tomlinson (1780–1854), US-amerikanischer Politiker
 Henry Tomlinson (1873–1958), britischer Schriftsteller und Journalist

 Jane Tomlinson (1964–2007), britische Extremsportlerin
 Jeff Tomlinson (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer

 Kenneth Tomlinson (1944–2014), US-amerikanischer Journalist
 Keslie Ann Tomlinson (* 1981), US-amerikanische Skeletonpilotin
 LaDainian Tomlinson (* 1979), US-amerikanischer Footballspieler
 Laken Tomlinson (* 1992), jamaikanisch-amerikanischer Footballspieler
 Laura Tomlinson (* 1985), britische Dressurreiterin
 Leslie Rogers Tomlinson (* 1943), australischer Geistlicher, Bischof von Sandhurst
 Louis Tomlinson (* 1991), britischer Popsänger
 Luke Tomlinson (* 1977), englischer Polospieler
 Mark Tomlinson (* 1982), englischer Polospieler
 Millie Tomlinson (* 1992), englische Squashspielerin
 P. Barry Tomlinson (* 1932), britischer Botaniker
 Ray Tomlinson (1941–2016), US-amerikanischer Programmierer und Erfinder der E-Mail
 Ricky Tomlinson (* 1939), britischer Schauspieler
 Roger Tomlinson (1933–2014), britisch-kanadischer Geograph
 Teresa Tomlinson (* um 1966), US-amerikanische Politikerin
 Thomas A. Tomlinson (1802–1872), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Offizier und Politiker
 Tommy Tomlinson (1930–1982), US-amerikanischer Country und Rockabilly-Musiker

Siehe auch:
 Tomlinson Township
 Thomlinson